Неофициально в Черногории независимо от численности населения городами считаются только 21 центр муниципалитета. Всего в городах проживает 369 тысяч человек, что составляет около 55 процентов населения страны. В таблице приведены основные сведения о городах Черногории:

См. также 
 Населённые пункты Черногории

 
Черногория
Списки:Черногория